Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1951 werd van 30 tot 31 december 1950 verreden op de natuurijsbaan van de Zutphense IJsvereniging in Zutphen.

Titelverdediger was Jan Langedijk, die de Nederlandse titel in 1947 te Rotterdam had veroverd. Kees Broekman veroverde de Nederlandse titel.

Klassement 

  NC = niet gekwalificeerd, DQ= gediskwalificeerd, NF = niet gefinisht 

1951
Langebaanschaatsen in 1951
Sport in Zutphen
Schaatsen in Gelderland
Sportevenement in Gelderland